Тупилаци има више значења:

 Тупилаци (Њамц), насеље у округу Њамц у Румунији
 Тупилаци (Васлуј), насеље у округу Васлуј у Румунији
 Општина Тупилаци (Њамц), општина у округу Њамц у Румунији